Atacama kan avse:

 Atacama (musikgrupp) – chilensk-svensk musikgrupp
 Atacama Large Millimeter Array – en radioteleskopgrupp i Atacamaöknen
 Atacama Pathfinder Experiment – ett radioteleskop i norra Chile

Geografi
 Atacamaöknen – en öken i Chile
 Región de Atacama – en administrativ region i Chile
 Puna de Atacama – en platå i Chile